Герман Кастнер (1886—1957) — німецький юрист і політик (НДР).
 Емеріх Кастнер (1847—1916) — австрійський музикознавець.
 Жан Жорж Кастнер (1810—1867) — французький композитор і музикознавець.
 Ойген Фрідріх Кастнер (1852—1882) — французько-німецький фізик і винахідник.
 Рудольф Кастнер (1906—1957) — діяч єврейського руху.
 Густав Кастнер-Кірдорф (1881—1945) — німецький офіцер, генерал авіації.